

Persone 
Borgia (o Borja) – famiglia spagnola trapiantata in Italia, i cui esponenti più noti furono:
Alfonso Borgia (1378-1458) – divenuto papa col nome di Callisto III
Rodrigo Borgia (1431-1503) – divenuto papa col nome di Alessandro VI
Cesare Borgia (1475-1507) – figlio di Rodrigo, condottiero
Giovanni Borgia (1478-1497) – figlio di Rodrigo, secondo duca di Gandia
Lucrezia Borgia (1480-1519) – figlia di Rodrigo, duchessa di Ferrara
Goffredo Borgia (1481-1516) – figlio di Rodrigo
Giovanni Borgia (1498-1548) – figlio di Lucrezia Borgia
Juan de Borja Llançol de Romaní, il Maggiore (1446-1503) – cardinale spagnolo, creato cardinale nel 1492
Juan de Borja Llançol de Romaní, il Minore (1470-1500) – cardinale spagnolo, creato cardinale nel 1496 
Francesco Borgia (1510-1572) – gesuita, santo
Enrique de Borja y Aragón (1518-1540) – cardinale spagnolo
Rodrigo Luis de Borja y de Castro-Pinós (1524-1537) – cardinale spagnolo
Gaspar de Borja y Velasco (1589-1645) – cardinale spagnolo
Francisco Antonio de Borja-Centelles y Ponce de Léon (1659-1702) – cardinale spagnolo
Carlos Borja Centellas y Ponce de León (1663-1733) – cardinale spagnolo

Altri Borgia, non legati ai precedenti:

Alessandro Borgia (1682-1764) – vescovo italiano
Franco Borgia (1943) – politico italiano
Luana Borgia (1967) – ex attrice pornografica italiana
Nilo Borgia (1870-1942) – monaco basiliano di rito greco-bizantino italiano d'etnia arbëreshë
Stefano Borgia (1731-1804) – cardinale e storico italiano
Juan Borja (1970) – motociclista spagnolo

Geografia 
Borgia (Italia) – comune in provincia di Catanzaro

Televisione 
I Borgia (The Borgias) – miniserie televisiva britannica del 1981
 Los Borgia – film per la televisione del 2006, diretto da Antonio Hernández
I Borgia (The Borgias) – serie televisiva canadese del 2011
I Borgia (Borgia) – serie televisiva franco-tedesca del 2011

Cinema
 I Borgia – film muto italiano del 1921 prodotto dalla "Medusa Film" e diretto da Luigi Sapelli ("Caramba")